Siculus ist der Name folgender Personen:

 Calpurnius Siculus, römischer Dichter